Lyellia är ett släkte av bladmossor. Lyellia ingår i familjen Polytrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Lyellia